Langemann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Langemann († 1620), Bediensteter des Grafen von Waldeck-Landau
 Detlef Langemann (* 1947), deutscher Eishockeyspieler

 Herbert Langemann (1950–1987), deutscher Schauspieler
 Horst Langemann (1928–2011), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Irene Langemann (* 1959), deutsche Filmemacherin
 Stefan Langemann (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Langemann (1889–1988), Stadt- und Amtsbürgermeister von Hemer
 Willi Langemann (* 1939), deutscher Fußballspieler

Siehe auch
 Langmann
 Langermann
 Lengemann
 Longman